El juguete rabioso puede referirse a:

 a El juguete rabioso (novela), la novela de Roberto Arlt;
 a El juguete rabioso (película de 1984), la película argentina de 1984 dirigida por José María Paolantonio y Aníbal Di Salvo;
 a El juguete rabioso (película de 1998), la película argentina de 1998 dirigida por Javier Torre.